Ogonken ist der Name zweier west- bzw. ostpreußischer Dörfer, die heute im Gebiet Polens liegen:
 Ogonken, Kreis Karthaus, Westpreußen, seit 1945: Ogonki (Sulęczyno), Dorf im Powiat Kartuski, Woiwodschaft Pommern
 Ogonken, 1938–1945 Schwenten, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Ogonki (Węgorzewo), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren